Андре́й Анато́льевич Ря́бов (29 декабря 1969, Артём, Приморский край, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься в 13 лет. Первый тренер — Павел Филь. В 1991 году попал в находкинский «Океан», за который одно время выступал в Высшей лиге. В 1996 году покинул команду. С 1997 по 2001 год выступал в Первом дивизионе. Играл за «Зарю», «Сатурн», ставропольское «Динамо», липецкий «Металлург», читинский «Локомотив». В 2002—2003 годах был игроком клуба «Луч-Энергия». В 2003 году вернулся в «Океан». В 2005 году перешёл в клуб «Портовик-Энергия», где через год завершил карьеру.

В высшей лиге провёл 29 матчей.

Тренерская 
В 2007 году был главным тренером клуба «Портовик-Энергия», затем руководил уссурийским «Автодизелем». Несколько лет работал спортивным директором клуба «Мостовик-Приморье». В 2012 году входил в тренерский штаб «Луча-Энергии».

Достижения 
 Победитель Первого дивизиона: 1998

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Океан»
Игроки ФК «Океан-д»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Заря» Ленинск-Кузнецкий
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Портовик» Холмск
Тренеры ФК «Портовик-Энергия»